Centroplacaceae é uma família de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, composta por dois géneros, Bhesa, que era anteriormente reconhecido na família Celastraceae, e Centroplacus, anteriormente reconhecido na família Euphorbiaceae. Em conjunto os dois géneros agrupam 6 espécies, uma das quais nas florestas equatoriais da África Ocidental e as restantes no sueste da Índia e na Malésia, região onde o grupo tem o seu centro de diversidade.

Descrição
O Angiosperm Phylogeny Group determinou, com base em análises filogenéticas prévias, que estes dois géneros formam um clado isolado e que o reconhecimento da família seria "razoável". São árvores perenifólias das florestas tropicais húmidas, de folhas inteiras, com pecíolo bem diferenciado, de filotaxia oposta.

As flores são pequenas, pouco vistosas, pentâmeras agrupadas em inflorescências ramificadas em panícula. Os ramos do estilete amplamente divergentes, com estigmas pouco expandidos. Os óvulos são de inserção colateral. O fruto é uma cápsula loculicida, com uma única semente por lóculo, com arilo exostomal. Apresentam células exotégmicas lateralmente comprimidas, paredes espessas. O embrião é curto.

Filogenia e sistemática

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Centroplacaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

Sistemática
O género tipo é Centroplacus  tendo como espécie tipo  Centroplacus glaucinus Pierre, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, n.s., 1: 115 (1899), originária da África equatorial, com distribuição nos  Camarões, Guiné Equatorial e Gabão.

A família Centroplacaceae inclui os seguintes géneros:
 Centroplacus Pierre (1899) - uma espécie da África Ocidental - Centroplacus glaucinus Pierre Bull. Mens. Soc. Linn. Paris ns, 1: 115 1899;
 Bhesa Hamilton ex Arnott, Edinburgh New Philos. J. 16: 315. Abr 1834 - 5 espécies do Sueste Asiático.

Referências

Bibliografia 
 Govaerts, R. (1999). World Checklist of Seed Plants 3(1, 2a & 2b): 1-1532. Continental Publishing, Deurne.
 Govaerts, R. (2003). World Checklist of Selected Plant Families Database in ACCESS: 1-216203. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
 Sosef, M.S.M. & al. (2006). Check-list des plantes vasculaires du Gabon. Scripta Botanica Belgica 35: 1-438.

Ligações externas

 Imágenes en Google
 Angiosperm Phylogeny Website

Malpighiales
 
Famílias de Malpighiales
Famílias de angiospérmicas

de:Centroplacus glaucinus